Az alemann királyok egy germán néptörzs felett uralkodtak a népvándorlás korában.

Királyaik listája (4. század eleje – 806)

Források
https://web.archive.org/web/20070929092803/http://www.marcopolovr.it/progetti/barbari/Alemanni.htm
http://www.friesian.com/germania.htm#alemanni
http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00000877/images/index.html?id=00000877&seite=5

Kapcsolódó szócikkek 
Alemannok

Germán uralkodók listái